Niemcy:
 Lehrter Bahnhof – stacja kolejowa w Lehrte
 Berlin Lehrter Bahnhof – dworzec kolejowy w Berlinie w latach 1868-1951
 Berlin Lehrter Stadtbahnhof – dworzec kolejowy w Berlinie w latach 1882-2002

Zobacz też:
 Berlin Hauptbahnhof